Bhaskara ist der Name
 eines indischen Mathematikers des 7. Jahrhunderts, siehe Bhaskara I.
 eines indischen Mathematikers und Astronomen des 12. Jahrhunderts, siehe Bhaskara II.
 eines indischen Philosophen aus dem 10. Jahrhundert, siehe Bhaskara (Philosoph)

Siehe auch:
 Bhaskaran